Gáspár Jenő (1843–1905) színész, színigazgató
 Gáspár Jenő (1875–1937) színész, színigazgató
 Gáspár Jenő (1894–1964) író
 Gáspár Jenő (1896–1945) magasugró, olimpikon atléta

Hasonló nevűek:

 Gáspár Kasza Jenő (?-1984) építész

Jegyzetek